Megathiris är ett släkte av armfotingar. Megathiris ingår i familjen Megathyrididae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Armfotingar
Megathiris